Waardenburg, een dorp in de Nederlandse gemeente West Betuwe, Gelderland. 
Kasteel Waardenburg, een middeleeuws kasteel gelegen te Waardenburg.
syndroom van Waardenburg, een zeldzame erfelijke aandoening 
Petrus Johannes Waardenburg (1886–1979), een Nederlands oogarts en geneticus
Dokter Faust van Waardenburg, een gelokaliseerd hoofdpersoon uit een volksverhaal
Jacques Waardenburg (* 1930), een Nederlands islamoloog